Wucheng ist:

der Kreis Wucheng (武城县) der bezirksfreien Stadt Dezhou in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Wucheng (Dezhou)
der Stadtbezirk Wucheng (婺城区) der bezirksfreien Stadt Jinhua in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Wucheng (Jinhua)
die Großgemeinde Wucheng (吴城镇) im Stadtbezirk Lishi in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Wucheng (Lishi)
die Wucheng-Stätte (吴城遗址; Pinyin: Wucheng yizhi), ein archäologischer Fundplatz in Zhangshu (樟树市) in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Wucheng-Stätte (Jiangxi)